George Mountbatten (2. markiz Milford Haven)
 George Mountbatten (4. markiz Milford Haven)